

Вінчендон — місто, штат Массачусетс
 Вінчендон — переписна місцевість, штат Массачусетс